Willem Drop (bestuurder)  (1880-1939), Nederlands vakbondsbestuurder en Tweede Kamer lid
 Willem Drop (neerlandicus) (1929), Nederlands taalkundige en hoogleraar in de Nederlandse taalbeheersing